Mesija je lahko:

 mesija, odrešenik človeštva (verski pojem)
 Mesija, vzdevek slavnega rokoborca Williama Welcha
 Mesija, ime Stradivarijeve violine
 Mesija (Messiah), oratorij G.F.Händla